Mionica est un toponyme qui peut désigner :
en Bosnie-Herzégovine
Mionica, une localité située dans la municipalité de Gradačac, dans le canton de Tuzla et dans la Fédération de Bosnie-et-Herzégovine ;
en Serbie
Mionica, une ville  située dans le district de Kolubara ;
Mionica (selo), est une municipalité située dans le district de Kolubara 
Mionica, un village situé dans la municipalité de Kosjerić, district de Zlatibor.